Confederate Honey est un court-métrage d'animation de la série Merrie Melodies réalisé par Friz Freleng, sorti en 1940.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Friz Freleng 
 Scénario : Ben Hardaway 
 Production : Leon Schlesinger Studios
 Musique originale : Carl W. Stalling 
 Montage et technicien du son : Treg Brown (non crédité) 
 Durée : 8 minutes
 Pays : États-Unis
 Langue : anglais
 Distribution : 1940 : Warner Bros. Pictures
 Format : 1,37 :1 Technicolor Mono
 Date de sortie : 
 États-Unis :

Voix originales 
 Jim Bannon : voix diverses

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1940
Court métrage d'animation américain
Cartoon Merrie Melodies
Film sur la guerre de Sécession
Film de Leon Schlesinger Studios